Мангры Новой Гвинеи — экорегион тропических мангров, произрастающих вдоль побережий Новой Гвинеи, на узкой полосе, периодически затапливаемой приливами. На севере они разделены на несколько отдельных частей, в том числе восточный берег залива Чендравасих, участки прилегающие к устьям рек Сепик и Раму и др. Наиболее обширные участки мангровых лесов находятся на юге: в устьях рек Пурари, Кикори, Флай и Отаква. Также они произрастают у залива Бинтуни и на юге полуострова Чендравасих. Климат на большей части экорегиона влажный тропический.

Растительность 
В дельтах рек, находящихся под ощутимым влиянием приливов и отливов, происходит постоянная смена лесорастительных условий, что вызывает последовательную закономерную смену одного растительного сообщества другим. В процессе сукцессии первыми осваивают защищённые морские берега виды Avicennia alba и Авиценния морская, эстуарии — виды рода Соннератия. При этом развивается корневая система, которая вызывает накопление осадков и, соответственно, способствует повышению уровня земли. Ризофора остроконечная развивается под пологом светолюбивых авиценний и соннератий, вытесняя их в дальнейшем. Позже укореняются Rhizophora apiculata и Bruguiera parviflora с примесью бругиеры голокорневой (Bruguiera gymnorrhiza). Дальше от воды бругиера голокорневая является основной лесообразующей породой. Ксилокарпус, люмнитцера и эритьера преобладают в зрелых сообществах. В некоторых местах леса образованы ксилокарпусом гранатовым, диаметр стволов которого здесь может достигать 1 м.

Фауна 
Мангры Новой Гвинеи предоставляют местообитание многочисленным как сухопутным, так и морским животным. В частности, здесь начинают свой жизненный цикл разные морские рыбы. По сравнению с другими регионами Индомалайской области здесь относительно невелики как разнообразие, так и эндемизм фауны. Эндемизм млекопитающих представлен всего одним полуэндемичным видом —  семейства футлярохвостых летучих мышей. В Новогвинейских манграх обитает 10 эндемичних или полуэндемичных видов птиц.
Птицы — эндемики Новогвинейских мангровых лесов

Примечания

Ссылки 
 

Мангры
Лесные экорегионы
Природа Новой Гвинеи
Природа Папуа — Новой Гвинеи